Ван дер Ве́йден — нидерландская фамилия.

Семья художников ():
 Рогир ван дер Вейден (1399/1400 1464) — соперник Яна ван Эйка за звание самого влиятельного мастера ранненидерландской живописи;
 второй сын Рогира Питер ван дер Вейден (Петер?) — унаследовавший отцовскую мастерскую;
 внук Рогира Госвин ван дер Вейден (ок. 1465—1540) — продолживший дело отца; всю жизнь прославлявший имя деда.

Другие носители ():
 Ван дер Вейден, Аннук (род. 1986) — нидерландская конькобежка.
 Ван дер Вейден, Мартен (род. 1981) — нидерландский пловец.